Международните серии 250 на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP World Tour 250) се състоят от 39 турнира в една календарна година. Те са четвъртото ниво по значимост в световния тенис (Световния Тур), след четирите турнира от Големия шлем, десетте турнира (девет от сериите Мастърс 1000 и заключителния турнир на най-добрите осем тенисисти през календарната година) и турнирите от международните серии 500.

Турнирите от категория 250 на ATP са наречени по този начин тъй като, шампионът на всеки един от тях получава 250 точки за световната ранглиста.

В Европа се провеждат общо 21 турнира както следва: Франция – 4, Швейцария – 2, Швеция – 2, Русия – 2, Турция – 2, Великобритания – 1, Белгия – 1, Холандия – 1, Германия – 1, Австрия – 1, Португалия – 1, България – 1, Унгария – 1 и Хърватска – 1.

В Северна Америка се провеждат 7 турнира: САЩ – 6 и Мексико – 1. В Южна Америка състезанията от тази категория са 3, по едно в Бразилия, Аржентина и Еквадор.

Останалите 8 турнира са в Азия – 4 (два в Китай и по един в Индия и Катар), Африка – 1 (Мароко), Австралия – 2 и Нова Зеландия – 1

Вижте също 
 Финален турнир на Световния тур на ATP (ATP World Tour Finals)
 Турнири от сериите Мастърс (ATP World Tour Masters 1000)
 Турнири от сериите 500 (ATP World Tour 500)

Източници 
 ATP World Tour (www.atpworldtour.com)

ATP Тур